

Тонопа — місто, штат Невада
 Тонопа — переписна місцевість, штат Аризона